Bouldering – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana przez kobiety na 16. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata w Esforta Arena w japońskim mieście Hachiōji w dniach 11–13 sierpnia 2019. Mistrzynią świata w konkurencji boulderingu została Słowenka Janja Garnbret, srebrny medal przypadł Japońce Akiyo Noguchi, a brązowy zdobyła Angielka Shauna Coxsey .

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 11 sierpnia o godzinie 10:00 (czasu miejscowego). Finał rozegrano w dniu 13 o godz 12:00.

Uczestniczki 
Do zawodów zgłoszonych zostało 89 wspinaczek sportowych. Polskę reprezentowały w  boulderingu:
 Aleksandra Mirosław (zajęła 57 miejsce), Natalia Kałucka (61 m.), Aleksandra Kałucka (63 m.), a Patrycja Chudziak oraz Anna Brożek sklasyfikowane zostały na 79  miejscu.

Medalistki

Wyniki

Eliminacje 
89 zawodniczek wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy półfinałowej zakwalifikowało się 20 wspinaczek z najlepszymi wynikami, które następnie walczyły o występ w finale. W finale o medale walczyło 6 zawodniczek.

Faza finałowa 
 Legenda

Źródło:

Uwagi

Zobacz też  

 Medaliści mistrzostw świata we wspinaczce sportowej
 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kobiet